Schmölderpark steht für:

 Schmölderpark (Mönchengladbach), Ortsteil der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Schmölderpark Rheydt, Park im Ortsteil Schmölderpark der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Schmölderpark Hochneukirch, Park im Ortsteil Hochneukirch der Stadt Jüchen, Nordrhein-Westfalen